Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 2006 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 2006, das vom 8. bis 14. Mai 2006 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 21 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 20 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 103 kB)

ATP Challenger Series 2006
Tennisturnier in Dresden